Le stetson est un type de chapeau de cow-boy. Le nom est aussi celui de :

Toponyme 

 Stetson, ville américaine du Maine.

Personnalités

Patronyme 

 Colin Stetson jazzman américain, joueur de saxophone basse.
 George Stetson (1815-1879), pasteur chrétien adventiste américain.
 John B. Stetson (1830-1906), inventeur et entrepreneur américain.
 Raymond Herbert Stetson (1872-1950), psychologue et phonéticien américain.

Prénom 
Stetson est un prénom notamment porté par :
 Earl-Stetson Crawford (1877-1966), peintre, aquafortiste et vitrailliste américain.
 Stetson Kennedy (1916-2011), militant américain des droits de l'homme.

Autres 
 (255703) Stetson, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.